Rudy puede referirse a:

Personas 
Rudy (1956-), humorista argentino.

Miscelánea 
 Rudy, personaje de Gimnasio de las Islas Naranja.
 Rudy, gran dinosaurio asesino de la película Ice Age 3: el origen de los dinosaurios.
 Rudy, nombre del fósil de H. rudolfensis'' catalogado como KNM-ER 1470.
 Rudy, película de 1993.

Otros 
 Rudy Fernández (desambiguación)